Satz von Vaught  steht für folgende mathematischen Lehrsätze:

 Satz von Vaught (Maximalitätsprinzip), Mengenlehre
 Satz von Vaught, Modelltheorie, siehe Atomares Modell #Niemals zwei
 Kriterium von Vaught, Modelltheorie, siehe Kategorizität #Kriterium von Vaught